Wimpf ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wimpf (1806–1867), deutscher Unternehmer und Politiker, MdL Nassau 
 Georg Wimpf (1810–nach 1866), deutscher Unternehmer und Politiker, MdL Nassau 
 Wilhelm Jacob Wimpf (1767–1839), deutscher Beamter und Unternehmer